Civiletti est un patronyme porté notamment par :

  (1845-1899), sculpteur italien ;
 Benjamin Civiletti (1935-2022), avocat et homme politique américain ;
 Christophe Civiletti (1975-), taekwondoïste français ;
  (1951), acteur, comédien, réalisateur et auteur italien ;
  (1858-1852), sculpteur italien.